I Marinali furono una famiglia di artisti attivi in Veneto tra Seicento e Settecento, composta dai fratelli:
 Orazio Marinali (1643-1720) 
Bernardino Marinali (1645-1728) 
 Francesco Marinali (1647 – post 1717)
 Angelo Marinali (1654-1702)